

Film 
Anno 2118: progetto X (Project X), film del 1968 di William Castle
 Fuga dal futuro - Danger Zone (Project X), film del 1987 di Jonathan Kaplan
 Project X - Una festa che spacca (Project X), film del 2012 di Nima Nourizadeh

Altro 
 Project-X, videogioco del Team17
 Project X, nome in codice del progetto HotSauce sviluppato da Apple Computer
 Project X, gruppo musicale heavy metal britannico